Бору () — топоним в России якутского происхождения.

 Бору — урочище, на левом берегу р. Этиебин, координаты 69°15'	108°13’.
 Бору — урочище, на северном берегу оз. Ат-Ытар, координаты 62°55'	121°08’.
 Бору — урочище, на левом берегу р. Хонгор, координаты 63°07'	118°15’.
 Бору — урочище, в правобережье р. Вилюй, координаты 63°47'	121°54’.
 Бору — урочище, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°49'	122°15’.
 Бору — урочище, в левобережье р. Марха, координаты 63°35'	118°54’.
 Бору — река, левый приток р. Намыльдилах, координаты 61°10'	122°15’.
 Бору — река, левый приток р. Декимде, координаты 62°37'	109°59’.
 Бору — река, левый приток р. Куолума, координаты 61°27'	134°41’.
 Бору — река, правый приток р. Нюя, координаты 60°05'	112°18’.
 Бору — река, правый приток р. Секет, координаты 65°06'	133°54’.
 Бору — река, левый приток р. Исяк, координаты 68°39'	110°24’.
 Бору — мыс на правом берегу р. Лена, координаты 68°09'	123°31’.
 Бору — падь юго-западнее истока р. Бору, координаты 61°36'	121°52’.

Примечания